A Feira da Praça das Bandeiras- Catedral Metropolitana RP (Feira da Catedral, Feira hippie) é uma feira de artesanato na cidade brasileira de Ribeirão Preto. Foi criada em 1978 pelo artista plástico Antônio Palocci, com o objetivo de incentivar a arte na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, conhecida como Califórnia Brasileira.
No início de suas atividades a feira funcionava diariamente e contava com uma média de 150 artesãos ocupando grande parte da Praça da Bandeira. Hoje a feira se localiza no bolsão,(estacionamento em frente a Catedral). A Feira comercializa uma grande variedade de produtos, tais como bijuterias, tecelagem, crochê , trico,  artesanato em madeira, roupas, vidro, pedra e couro. A feira é conhecida como Feira da Praca das Bandeiras têm  como referencia a igreja Catedral Metropolitana de São Sebastião . Sob coordenação da associação AEFEART-RP.

Funciona de quarta, quinta, sexta e sábado horário comercial. De quarta a sexta das 9:00  às 18:00h. sábado das 9:00h às 15:00h.

Readaptação 
Em 2009 a prefeita Dárcy Vera  se reuniu com os artesãos e artesãs da feira da Praça da Bandeira, conhecida também como ( Praça da Catedral e Feira hippie ) negociou para definir um novo espaço, já que o Ministério Público proibiu a utilização da praça, justificando que a mesma deve preservar seu paisagismo e sob alegação também de que a aglomeração de barracas no local estava impedindo o ir e vir dos cidadãos.
A proposta da transferência para o "Bolsão" (ponto de estacionamento da praça, localizado em frente a Catedral) foi avaliada e aceita. A praça foi reformada e adaptada para essa nova localização dos artesãos.

Atualmente 
Devido as exigências impostas, redução do espaço e dias de funcionamento pela prefeitura, houve uma queda do número de artesãos no local, passando de 150 para 50 comerciantes, consequentemente a renda deixou de ser fonte principal para ser apenas um complemento financeiro familiar.
Hoje, podemos encontrar na feira artigos de artesanato em geral, bijuteria, alimentação, além de revenda. A segurança do local é particular, pago pelos próprios artesãos, não contando com apoio da Prefeitura de Ribeirão Preto.

Galeria 




Ribeirão Preto